CPC steht für:
 Calcutta Port Commissioners’ Railway, frühere Hafenbahn in Indien
 Canada Postal Code, siehe Postleitzahl (Kanada)
 Canadian Pacific Air Lines, ICAO-Code der ehemaligen kanadischen Fluggesellschaft
 Caspian Pipeline Consortium, Konsortium und Pipeline für den Transport von Kaspischem Erdöl zur russischen Schwarzmeerküste
 Central Product Classification, eine Güterklassifikation der Vereinten Nationen
 Centrifugal Partition Chromatography, ein Verfahren der Chromatographie
 Centro Português de Cinema, ein portugiesisches Filmkollektiv
 Cetylpyridiniumchlorid, ein Desinfektionsmittel
 City-Pier-City Loop, ein Halbmarathon in Den Haag, siehe CPC Loop Den Haag
 Classic Performance Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Colour Personal Computer, siehe Amstrad CPC
 Coloured People’s Congress, eine ehemalige Organisation in Südafrika, siehe South African Coloured People’s Organisation
 Comes Palatinus Caesareus, Kaiserlicher Hofpfalzgraf
 Communist Party of Canada, die Kommunistische Partei Kanadas
 Communist Party of China, die Kommunistische Partei Chinas
 Compound Parabolic Concentrator, ein Gerät zur Strahlungskonzentration, siehe Nichtabbildende Optik, Abschnitt Geschichte
 Comprehensive Pneumology Center, eine Organisation der Lungenforschung in München
 Condensation Particle Counter, ein optisches Messgerät, siehe Kondensationspartikelzähler
 Conservative Party of Canada, siehe Konservative Partei Kanadas
 Cooperative Patent Classification, ein Klassifikationssystem für europäische und US-amerikanische Patente
 Cost per Click, ein Begriff aus dem Online-Marketing, siehe Affiliate-Marketing #Pay per Click
 Flughafen San Martín de los Andes (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen

cpc steht für:
 Axininca (ISO-639-3-Code), eine der Arawak-Sprachen am Río Pachitea in Peru

Abkürzung